Tino Fernández puede hacer referencia a:

 Marcelino Fernández Vázquez (n. 1925), futbolista español.
 Celestino Fernández (1962–2020), coreógrafo, director musical y bailarín colombo-español.
 Constantino Fernández Pico (n. 1966), empresario español.
 Constantino Fernández Fernández (n. 1967), cantante español, integrante del grupo Parchís (1979-1983).